Молодцо́ва — женский вариант фамилии . 
 Молодцова, Майя Михайловна (1936—2014) — советский и российский искусствовед.
 Молодцова, Мария Васильевна (1927—1982) — вязальщица, Герой Социалистического Труда. 
 Молодцова, Ходаче Михайловна (род. 1949) — советская и российская певица. См. также 
 Улица Молодцова